Леонидас Стергиу (, , ; родился 3 марта 2002, Ваттвиль) — швейцарский футболист, защитник клуба «Санкт-Галлен» и сборной Швейцарии.

Клубная карьера 
Воспитанник футбольной академии «Санкт-Галлена». 6 февраля 2019 года Леонидас дебютировал в основном составе клуба в матче швейцарской Суперлиги против «Цюриха». 1 июля 2020 года забил свой первый гол за «Санкт-Галлен» в матче против «Ксамакса».

Карьера в сборной 
Выступал за сборные Швейцарии до 15, до 16, до 17, до 19 лет и до 21 года.

12 июня 2022 года дебютировал за главную сборную Швейцарии в матче против сборной Португалии.

Личная жизнь 
Леонидас родился в Швейцарии в семье грека и сербки.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте ФК «Санкт-Галлен»

Футболисты Швейцарии
Игроки сборной Швейцарии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Швейцарии по футболу
Игроки ФК «Санкт-Галлен»